Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band steht für:

 Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, Album der Beatles (1967)
 Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (Lied), erstes Lied auf dem Album der Beatles
 Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (Reprise), zwölftes Lied auf dem Album der Beatles
 Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (Film), US-amerikanischer Film von Michael Schultz (1978) 
 Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (Soundtrack), Soundtrack-Album zum Film
 Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band on the Road, Musical (1974)